Охо де Агва Дос има више значења:

 Охо де Агва Дос (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва Дос (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику